Лига Ирландии 1934/1935 () — 14-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1934/1935
Ирландия
Ирландия
1934 год в Ирландии
1935 год в Ирландии